Det har funnits flera personer med namnet Tommy Hansson, se:

 Tommy Hansson (född 1951), svensk skribent och politiker
 Tommy Hansson (sångare), svensk popsångare och låtskrivare
 Tommy Hansson (fotbollsspelare), svensk fotbollsspelare